Бургали () — топоним в России якутского происхождения.

 Бургали — река, правый приток р. Петрушка, координаты 62°54'	140°58’
 Бургали — река, правый приток р. Адыча, координаты 65°24'	139°25’
 Бургали — река, правый приток р. Делинья, координаты 64°41'	135°52’

Примечания

См. также 
Бургалди